Филофе́й ( — боголюбивый) — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители имени 
 Филофей (1300—1379) — патриарх Константинопольский.
 Филофей — епископ Пермский, ранее игумен Ферапонтова Белозерского монастыря.
 Филофей — архиепископ Смоленский и Дорогобужский.
 Филофей — епископ Рязанский и Муромский.
 Филофей — придворный во время правления Льва VІ Мудрого (886—912 годы), автор «Клиторология» — перечня титулов и чинов Византийской империи, изданного в 899 году.

 Филофей Вриенний — митрополит Никомедийский.
 Филофей Псковский — старец Елеазарова монастыря близ Пскова, предполагаемый автор концепции «Москва — Третий Рим».
 Филофей Сийский — автор жития Антония Сийского.

 Филофей (Кизаревич) (ум. 1645) — игумен Киевского Михайловского Златоверхого монастыря (1631—1645).
 Филофей (Лещинский) — митрополит Тобольский и всея Сибири.
 Филофей (Нарко) — архиепископ Берлинский и Германский.
 Филофей (Пирогов) — инок Болдина Троицкого Герасимова монастыря Смоленской епархии РПЦ и духовный писатель XVI—XVII вв.
 Филофей (Пыршой) (1805—1860) — епископ Бузэуский Румынской православной церкви.
 Филофей (Успенский) (1808—1882) — епископ Русской православной церкви.

 Филофея Афинская (1522—1589) — преподобномученица, святая Элладской православной церкви.
 Филофея Румынская (ок. 1206 — ок. 1218) — мученица.
 Филофея Тырновская (VII—VIII века) — православная святая, преподобная.

Иные значения 
 Филофей — один из афонских мужских монастырей.
 Монастырь Святой Филофеи — женский монастырь в Гриллбю, в Швеции.

Имена греческого происхождения